Deaf Leading the Blind è il secondo album per la band canadese Flatlined. Esce il 5 giugno 2007, con etichetta Vodoo Records.

Tracce